Мачавариа́ни () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Мачавариани, Александр Георгиевич (1884—1941) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Мачавариани, Алексей Давидович (1913—1995) — советский композитор и дирижёр, педагог.
 Мачавариани, Аслан Николаевич (1900 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мачавариани, Давид Михайлович — Георгиевский кавалер; полковник; 25 октября 1917.
 Мачавариани, Дмитрий Петрович — Георгиевский кавалер; поручик; 16 декабря 1877.

 Мачавариани, Михаил Лукич (Сергеевич) — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 27 марта 1918.
 Мачавариани, Мухран Иванович (1929—2010) — советский и грузинский поэт.
 Мачавариани, Тариел Константинович (1905 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мачавариани, Цотнэ (род. 1997) — грузинский спортсмен, стрелок из пистолета.